XLP steht für:
 X-chromosomale lymphoproliferative Erkrankung
 XLP-10, brasilianischer Brückenlegepanzer (auf Basis des X1A, einem modernisierenden Umbau des M3 Stuart)

xlp steht für:
 Lepontische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung